Neiafu steht für:

 Neiafu (Vavaʻu), Stadt auf der Insel Vavaʻu, Tonga
 Neiafu (Distrikt), Verwaltungsdistrikt der Division Vavaʻu, Tonga
 Neiafu (Savaiʻi), Siedlung auf der Insel Savaiʻi, Samoa
 Neiafu (Tongatapu), Siedlung auf der Insel Tongatapu, Tonga